Кубок Федерации — футбольный турнир, организованный Ассоциацией «Белорусская Федерация футбола». Первый и пока единственный раз он был проведён в сезоне 2007 года.

Кубок федерации 2007

Групповой этап

Группа А 
 Место проведения: Витебск

Группа Б 
 Место проведения: Минск

Группа В 
 Место проведения: Гродно

Группа Г 
 Место проведения: Пинск

Плей-офф

Ссылки 
 Кубок Федерации 2007 на сайте Football.by

Футбол в Европе в 2007 году
Футбольные соревнования в Белоруссии
Спорт в Белоруссии в 2007 году
Март 2007 года